Raphaëlle Eva est une auteure-compositrice-interprète française née le  à Paris. 

De père martiniquais et de mère franco-suisse, Raphaëlle Eva a passé ses premières années en Guadeloupe.

Elle a chanté en duo notamment avec William Baldé et Kali.

Discographie 
 Original, album, 2004.
 C'est meilleur quand c'est chaud, album, 2006
 Les Fourmis roots, livre/CD pour enfants, 2007.

Lien externe
Site officiel

Chanteuse française du XXIe siècle
Auteure-compositrice-interprète française
Naissance à Paris
Naissance en octobre 1977